Möwes bzw. Moewes ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eduard Moewes (1799–1851), deutscher Politiker
 Caroline Möwes (1814–1885), deutsche Opernsängerin, siehe Caroline Hahn
 Erich Moewes (1875–1951), deutscher Verwaltungsjurist
 Ernst Moewes (1885–1971), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Günther Moewes (geb. 1935), deutscher Architekt und Wirtschaftswissenschaftler
 Tomas Möwes (geb. 1951), deutscher Opernsänger